Мардук-закир-шуми:

 Мардук-закир-шуми I — царь Вавилонии, правил приблизительно в 855 — 819 годах до н. э.
 Мардук-закир-шуми II — царь Вавилонии, правил приблизительно в 703 году до н. э.